El congelador de laboratorio Minus Eighty Degree para ISS (MELFI) es un congelador de almacenamiento de experimentos de fabricación europea para la Estación Espacial Internacional. Comprende cuatro almacenamientos independientes que pueden configurarse para funcionar a diferentes temperaturas. Actualmente se utilizan temperaturas de −80 °C, −26 °C y +4 °C durante las operaciones de ISS en órbita. Tanto los reactivos como las muestras se almacenarán en el congelador. Además del almacenamiento, el congelador está diseñado para ser utilizado para transportar muestras hacia y desde la ISS en un ambiente con temperatura controlada. La capacidad total de la unidad es de 300 litros.

Referencias 

Módulos de la Estación Espacial Internacional